Selandia (Sjællands latinske navn) har flere betydninger:

 Haveforeningen Selandia – en haveforening på Amager. 
 Hotel Selandia – et hotel i København.
 M/S Selandia  – verdens første oceangående motorskib bygget i 1911 af Burmeister & Wain.
 Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse – en erhvervsuddannelsesinstitution i Slagelse.
 Selandia Radio – en tidligere butikskæde
 Selandia (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1912 om skibet Selandia